Le sigle VTP peut faire référence :
 au Véhicule transport de personnel des  sapeurs-pompiers en France ;
 à Vertical Tail Plane, stabilisateur vertical utilisé en aéronautique, situé à l'empennage d'un aérodyne
 au VLAN Trunking Protocol, protocole de niveau 2 utilisé pour configurer et administrer les VLAN sur les périphériques Cisco
 à Volume Technique Protégé, local ou placard dont le volume est protégé contre un incendie extérieur. Pour protéger, par exemple, une centrale de détection incendie.